Сијера има више значења:
 Сијера
 Округ Сијера (Калифорнија)
 Округ Сијера (Нови Мексико)